Mahgoub ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Hassan Mahgoub (* 1993), ägyptischer Fußballspieler, siehe Ahmed Hassan (Fußballspieler, 1993)
 Fatma M. Mahgoub (* 1917), Linguistin

Siehe auch:
 Mahdschub
 Mahjoub